Шахтинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Шахтинское сельское поселение — входит в Тогучинский район Новосибирской области
 Шахтинское сельское поселение — входит в Кизеловский район Пермского края